Der Pot Black 1992 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1992/93. Das Turnier wurde in der zweiten Jahreshälfte 1992 im Norbreck Castle Hotel im englischen Blackpool ausgetragen. Vom Turnier sind die Ergebnisse nur rudimentär überliefert. Bekannt ist lediglich, dass die in der vorherigen Ausgabe eingeführte Beschränkung der Gesamtspielzeit eines Spielers in einer Partie beibehalten wurde und am Ende Neal Foulds das Turnier mit einem Finalsieg über James Wattana gewann. Nach der Austragung des Turnieres wurden die einzelnen Spiele sukzessive im Fernsehen ausgestrahlt, genauer gesagt zwischen dem 7. September und dem 14. Oktober 1992 auf BBC One. Die einzelnen Spiele wurden von Ted Lowe und Willie Thorne bzw. Eddie Charlton kommentiert.

Turnierverlauf

Einzelnachweise 

1992
Billardturnier in Blackpool
Snookerveranstaltung 1992